Världsmästerskapet 1982 i volleyboll för damer hölls 13 till 25 september 1982 i Arequipa, Chiclayo, Ica, Lima, Tacna och Trujillo, Peru. Det var den nionde upplagan av turneringen, som arrangeras av FIVB och tjugotre landslag deltog. Kina vann tävlingen för första gången genom att besegra Peru i finalen.

Deltagande lag 

* Östtyskland drog sig ur tävlingen, Perus juniorlag ersatte dem, men deltog utom tävlan

Grupper

Första rundan

Grupp A 
Spelplats: Lima

Resultat

Sluttabell

Grupp B 
Spelplats: Trujillo

Resultat

Sluttabell

Grupp C 
Spelplats: Tacna

Resultat

Sluttabell

Grupp D 
Spelplats: Ica

Resultat

Sluttabell

Grupp E 
Spelplats: Arequipa

Resultat

Sluttabell

Grupp F 
Spelplats: Chiclayo

Resultat

Sluttabell

Andra rundan

Grupp G  
Spelplats: Lima

Resultat

Sluttabell

Grupp H 
Spelplats: Trujillo

Resultat

Sluttabell

Grupp I 
Spelplats: Ica

Resultat

Sluttabell

Grupp J 
Spelplats: Arequipa

Resultat

Sluttabell

Slutspelsfasen

Slutspel

Resultat

Spel om 5-8:e plats

Resultat

Spel om 9-12:e plats

Resultat

Spel om 13-16:e plats

Resultat

Spel om 17-20:e plats

Resultat

Spel om 21-23:e plats

Resultat

Slutplaceringar

Referenser

Noter

Sportåret 1982
Världsmästerskapet i volleyboll för damer
Volleybollsäsongen 1982/1983
Internationella volleybolltävlingar i Peru
1982 i Peru